Filly steht für:
 in der englischen Sprache für ein junges weibliches Pferd, d. h. eine Stuten-Fohlen oder eine Jungstute
 einen Ortsteil der Gemeinde Saint-Jorioz im Département Haute-Savoie, Frankreich
 einen Ortsteil in der Gemeinde Sciez im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Isuzu Filly, ein Minivan des japanischen Autoherstellers Isuzu, Nachfolger des Isuzu Fargo, basierend auf dem Nissan Elgrand
 Filly (Sammelfigur), eine Serie von Sammel- und Spielfiguren mit dazugehörigen Merchandizing-Produkten wie Kinderzeitschriften, Hörspiele u. ä.
 The Filly, eine Zuchtstute für Rennpferde, u. a. Mutter von Tiger Hill
 Kymco Filly, ein Motorroller mit 4-Takt-Motor des taiwanischen Herstellers Kymco

Filly ist der Künstlername von:
 Esther Filly (* 1966), deutsche Soulsängerin